Жерло:
 Жерло — устаревшее слово, означавшее горло.
 Жерло — отверстие в вулканической горе, кратере вулкана.
 Жерло — переднее отверстие ствола огнестрельного орудия; дуло.